FQP est un sigle qui peut désigner :
 Formation et qualification professionnelle, une enquête de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
 , des groupes d'opérateurs de transport et des autorités locales qui se réunissent pour traiter des questions d'accès au fret et de livraison dans un lieu donné.